Jean Deschamps ist der Name folgender Personen:

* Jean Deschamps (Architekt), französischer Architekt und Baumeister 
 Jean Deschamps (Philosoph) (1707–1767), deutsch-französischer Philosoph, Theologe und Schriftsteller
 Jean Deschamps (Schauspieler) (1920–2007), französischer Schauspieler und Regisseur 
 Jean-Pierre Barillet-Deschamps (1824–1873), französischer Landschaftsarchitekt